Together Alone ("insieme da soli" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Together Alone – film del 1992 diretto da P.J. Castellaneta

Musica 
 Together Alone – album dei Crowded House del 1993
 Together Alone – album di Anouk del 1997
 Together Alone – album di Donnie Iris del 1999